Daasdonk (België), een gehucht op de grens van de Belgische gemeenten Evergem en Waarschoot
 Daasdonk (Nederland), een landgoed in Nederland